Мескитал дел Оро има више значења:

 Мескитал дел Оро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мескитал дел Оро,  Мезоро (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Мескитал дел Оро (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мескитал дел Оро (Мескитал дел Оро, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику